bł. Alfonsa Maria Eppinger (1814–1867) – francuska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Zbawiciela
 bł. Alfonsa Clerici (1860–1930) – włoska zakonnica z Instytutu Sióstr Przenajświętszej Krwi

Zobacz też: Święta Alfonsa